

Toponyme 
 Idaux, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Idaux-Mendy ;
 Idaux-Mendy, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme